Portugees handbalteam (mannen)
 Portugees handbalteam (vrouwen)